Il singolare del torneo di tennis Tel Aviv Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Harold Solomon che ha battuto in finale Shlomo Glickstein 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Harold Solomon (campione)
 Shlomo Glickstein (finale)
 Ilie Năstase (semifinali)
 Stefan Simonsson (primo turno)

 Klaus Eberhard (primo turno)
 Steve Krulevitz (secondo turno)
 Per Hjertquist (quarti di finale)
 Onny Parun (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tel Aviv Open 1980